Kochanovce ist der Name folgender geographischer Objekte in der Slowakei:

 Kochanovce (Bardejov), Gemeinde im Okres Bardejov, Prešovský kraj
 Kochanovce (Humenné), Gemeinde im Okres Humenné, Prešovský kraj
 Kochanovce (Sečovce), Stadtteil von Sečovce im Okres Trebišov, Košický kraj
 Kochanovce, Ortsteil von Adamovské Kochanovce im Okres Trenčín, Trenčiansky kraj